Gemayel ist der Familienname folgender Personen:

 Amin Gemayel (* 1942), libanesischer Politiker und Staatspräsident des Libanon, Sohn von Pierre, Bruder von Bachir, Vater von Pierre jun.
 Bachir Gemayel (1947–1982), libanesischer Präsident, Sohn von Pierre, Bruder von Amin
 Boutros Gemayel (1932–2021), libanesischer Geistlicher, maronitischer Erzbischof von Zypern
 Maurice Gemayel (1910–1970), libanesischer Politiker, Bruder von Pierre
 Nasser Gemayel (* 1953), libanesischer Priester, Bischof von Notre-Dame du Liban de Paris
 Philip Gemayel, maronitischer Patriarch von 1795 bis 1796
 Pierre Gemayel (1905–1984), libanesischer Politiker, Bruder von Maurice, Vater von Amin und Bachir
 Pierre Gemayel junior (1972–2006), libanesischer Politiker, Sohn von Amin
 Solange Gemayel, libanesische Politikerin, Witwe von Bachir